Michail Woronin ist der Name folgender Personen:

*Michail Woronin (Bogenbiathlet) (* 1981), russischer Bogenbiathlet
 Michail Jakowlewitsch Woronin (1945–2004), sowjetischer Turner
 Michail Stepanowitsch Woronin (1838–1903), russischer Botaniker